Jack Hansen (muzikant), een Amerikaans jazzmuzikant
Jack Hansen (voetballer), Deens voetballer, deelnemer aan de Olympische Spelen van 1972
Jack Hansen (zeiler), Nieuw-Zeelands zeiler, reserve bij de Olympische Spelen van 1972